Черкез Немецкий — упразднённое село в Раздольненском районе Крыма
 Черкез Татрский — село в Раздольненском районе Крыма.
 Черкез (Salsola richteri) — вид растений

Персоналии 
 Черкез, Евгений Анатольевич (род. 1948) — советский и украинский геолог.
 Черкез, Михаил (1839—1885) — румынский генерал, участник войны за независимость Румынии.

См. также 
 Черкес